Соде има више значења:

 Соде (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Соде (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику